Schainbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Schainbach (Ehekirchen), Ortsteil der Gemeinde Ehekirchen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Oberbayern, Bayern
 Schainbach (Wallhausen), Weiler im zentralen Ortsteil der Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Schainbach (Triensbach), linker Zufluss des Triensbachs (zur Reinach, zum Seebach, zur Brettach) vor Schainbach, Gemeinde Wallhausen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Kirchengemeinde:
 Kirchengemeinde Schainbach, evangelische Kirchengemeinde im Kirchenbezirk Blaufelden, Baden-Württemberg